Abdoulaye Keita (n. 1994) – calciatore maliano
Abdoulaye Khouma Keita – calciatore senegalese